Pontella är ett släkte av kräftdjur. Pontella ingår i familjen Pontellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Pontella